Leonardo Rodríguez Alcaine (1919-2005), Mexicaans vakbondsleider en politicus
Leonardo Adrián Rodríguez (1966), Argentijns voetballer